Luiz Inácio da Silva, surnommé Lula, est un homme politique brésilien
 Lula est un gisement de pétrole off-shore brésilien
 Lula est une commune italienne de la province de Nuoro
 Lula est une localité néerlandaise de la commune de Hoogezand-Sappemeer, en province de Groningue
 la Lula est une rivière du Congo-Kinshasa, et un affluent de la Lukenie dans le bassin du fleuve Congo
 Lula est un village de la région de Nitra en Slovaquie.
 Lula est une ville en Géorgie aux États-Unis.
 Lula est une ville au Mississippi aux États-Unis.